Мари́я Соколо́ва:
 Соколова, Мария Александровна (1894—1970) — советский лингвист, специалист по истории русского языка.
 Соколова, Мария Алексеевна (1887—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Соколова, Мария Ефимовна (Новикова; 1935—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Соколова, Мария Николаевна (в монашестве Иулиания; 1899—1981) — русский иконописец и реставратор, тайная монахиня Русской православной церкви.
 Соколова, Мария Петровна (1832—1897) — артистка балета, солистка петербургских Императорских театров в 1851—1872 годахBalet, ego istoriia i mesto v riadu iziashchnykh iskusstv Baletomana [pseud.] - K. Skalʹkovskīĭ - Google Books.

Примечания